Това е списъкът с епизоди на сериала „Касъл“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1: 2009

Сезон 2: 2009–2010

Сезон 3: 2010–2011

Сезон 4: 2011–2012

Сезон 5: 2012–2013

Сезон 6: 2013–2014

Сезон 7: 2014–2015

Сезон 8: 2015–2016 

Касъл